Śniadowo (gemeente)
 Śniadowo (Podlachië)
 Śniadowo (Mazovië)